Камминс может оначать:
 Cummins — американский производитель дизелей и электрических генераторов.

 Камминс, Анна (род. 1980) — американская гребчиха.
 Камминс, Мария (1827—1866) — североамериканская писательница.
 Камминс, Тамла (более известна как Тамла Кари; род. 1988) — английская телевизионная актриса. 
 Камминс, Эдвард (1886—1926) — американский гольфист, чемпион летних Олимпийских игр 1904 года.

См. также